Сами́г Файзу́лович Абдулла́ев (, Ташкент, Сырдарьинская область, Российская империя — 10 мая 1998) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР.

Биография 
Родился в семье крестьянина. Узбек. Окончил 7 классов школы и Ташкентское художественное училище.

В армии с 1938 года. Служил в пехоте.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В должности командира отделения 97-го отдельного моторизованного инженерного батальона (Северо-Кавказский фронт) отличился осенью 1943 года при освобождении низовья реки Кубань и Таманского полуострова. 16 сентября 1943 года в районе посёлка Красный сапёры под огнём противника в ночной темноте обнаружили и сняли 97 вражеских мин; 37 из них обезвредил Абдуллаев. Путь для танкистов был открыт. Но вскоре перед бригадой появилось новое препятствие: гитлеровцы взорвали мост через реку. Отделение Абдуллаева за три часа под неприятельским обстрелом восстановило переправу, и танки пошли вперёд. На следующий день Абдуллаев лично предупредил взрыв другого моста: подполз к мостовой опоре и перерезал горящий бикфордов шнур. При выполнении этого задания Абдуллаев был ранен, но не покинул поле боя. Всего за период с 16 сентября по 9 октября сержант С. Ф. Абдуллаев под огнём противника обнаружил и обезвредил около 3000 мин различных типов, в том числе 39 установленных на неизвлекаемость и 34 мины-сюрприза.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 мая 1944 года сержанту Абдуллаеву Самигу Файзуловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4385).

После войны старшина С. Ф. Абдуллаев демобилизован. 10 лет возглавлял Союз художников Узбекистана, с 1956 года работал директором Государственного музея искусств Узбекистана. Жил в Ташкенте. Умер в 1998 году.

Награды и звания 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (16.05.1944)
 Орден Ленина (16.05.1944)
 Два ордена Красного Знамени (09.10.1943; 25.02.1944)
 Два ордена Отечественной войны I степени (1943)
 Орден Отечественной войны II степени (11.06.1943)
 Два ордена «Знак Почёта»
 Медаль «За трудовое отличие» (18.03.1959)
 Медали
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР

Примечания

Источники 
 
 

Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Сапёры Великой Отечественной войны
Художники Узбекистана